Playa Verde ist der Name folgender Orte:

 Playa Verde (Cochabamba), Ort im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Playa Verde (Oruro), Ort im Departamento Oruro, Bolivien
 Playa Verde (Uruguay), Ortschaft im Departamento Maldonado, Uruguay